

Germania 
 Asbach – comune del circondario di Neuwied (Renania-Palatinato)
 Asbach – comune del circondario rurale di Birkenfeld (Renania-Palatinato)
 Asbach-Bäumenheim – comune del circondario rurale Donau-Ries (Baviera)
 Asbach-Sickenberg – comune del circondario rurale dell'Eichsfeld (Turingia)
 Asbach – frazione della città tedesca di Smalcalda

Pagine correlate 
 Aschbach – pagina di disambiguazione